Artículos relativos a Declaración de derechos humanos.

Varias Declaraciones de derechos del ciudadano (en francés Déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen y Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne) fueron solemnemente proclamadas en Francia :
 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, frecuentemente indicada sin fecha.
 Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791.
 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793
 Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1795.

Igualmente, otra declaración de similar propósito fue proclamada en el Principado de Lieja :
 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Franchimont de 1789.

También corresponde mencionar otros antecedentes:
 Declaración de Derechos de Virginia de 1776, establecida en el marco de la Revolución Americana de 1776.
 Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776.
 Carta Inglesa de Derechos (Bill of Rights) de 1689.

Y en el siglo XX, se tienen :
 Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948.
 Carta Internacional de Derechos Humanos.
 Convención Europea de Derechos Humanos.
 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
 Convención sobre los Derechos del Niño

 
Revolución francesa
Literatura liberal
Registro de la Memoria del Mundo